Калининский — фамилия и название населённых пунктов; имеет женскую форму Калининская.

Персоналии 
 Калининский, Валентин Валентинович (род. 1961) — художник-карикатурист, работает в стиле цифровой графики.
 Калининский, Михаил Иванович (1905—1986) — народный комиссар государственной безопасности Дагестанской АССР, генерал-майор, депутат Верховного Совета СССР 3 созыва.
 Калининский, Николай Никандрович (1926—1947) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Белоруссия 
 Калининский — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Калининский — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Калининский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края.
 Калининский — хутор в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Калининский — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Калининский — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Калининский — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Калининский — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Калининский — посёлок в Дзержинском районе Калужской области.
 Калининский — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Калининский — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Калининский — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области
 Калининский — разъезд в Мариинском районе Кемеровской области
 Калининский — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Калининский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Калининский — посёлок в Лебедянском районе Липецкой области.
 Калининский — посёлок в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Калининский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Калининский — посёлок в Моздокском районе Северной Осетии.
 Калининский — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Калининский — посёлок в Брединском районе Челябинской области.
 Калининский — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.
 Калининский — посёлок в Пошехонском районе Ярославской области.
 Калининский — прежнее (1928—1938 гг.) название города Королёв в Московской области.

Украина 
 Калининский — посёлок в составе города Свердловск Луганской области.

См. также 
 Калининский мост
 Калининский район
 Калининский сельсовет
 Калинин
 Калинина
 Калининка
 Калинино
 Калининск (значения)
 Калининская
 Калининское